Ithamar est un nom propre qui peut désigner :
 Ithamar, un fils d’Aaron dans la Bible ;
 Ithamar (mort entre 655 et 664), évêque de Rochester du milieu du .

Références